Евлашево — топоним в России:

 Евлашево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Евлашево — село в Лямбирском районе Мордовии.
 Евлашево — посёлок городского типа в Кузнецком районе Пензенской области.
 Евлашево — железнодорожная станция в Кузнецком районе Пензенской области.
 Евлашево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.